Інге I — король Швеції.
 Інге I — король Норвегії.